Spritzen steht für
 Zerstäuben einer Flüssigkeit, 
 Spritzlackieren, ein technisches Verfahren
 das Injizieren von flüssigen Medikamenten o. ä., siehe Injektion (Medizin) und Spritze (Medizin)
 Spritzreinigung, ein technisches Verfahren bei der Vorbehandlung von Oberflächen
 das Mischen von Wein und Wasser, siehe Gespritzter